Рейт:
 Рейт, Бенедикт (1454—1536/1534) — чешский фортификатор немецкого происхождения
 Рейт, Бернгард Осипович (1770—1824) — немецкий и российский историк